A Baixada Espírito-santense é uma região do estado do Espírito Santo, que ocupa 40% do seu território. Segue de norte a sul do estado, beirando o mar, é muito estreita ao sul, com 32 km de extensão média, e se alarga consideravelmente a partir de Vitória, especialmente nas áreas acima do Rio Doce onde chega a 162 km de extensão. A Baixada se estende até Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Afonso Cláudio, onde a altitude desses municipios é extremamente baixa comparadas as dos outros municipios. Se fossemos descrever o relevo dessa área do estado, poderiamos imaginar uma "Montanha Russa", já que de Cachoeiro de Itapemirim a Castelo, temos cerca de 100 m de serra, e de Castelo a Venda Nova do Imigrante (uma das cidades com maior altitude do estado), são em média 700 m de serra e ao sair de Venda Nova do Imigrante em direção a Afonso Cláudio, descemos cerca de 600 m subindo novamente em direção a Baixo Guandu, onde novamente temos mais áreas da Baixada nas margens do Rio-Doce.

O clima na Baixada Espírito-santense é Tropical Litorâneo, com temperaturas médias anuais na casa dos 22°C, com estação quente e chuvosa de Outubro a Abril e estação fria e seca de Maio a Setembro.

Diferente de outros estados que também possuem baixada litorânea, na maioria das vezes de origem sedimentar, no espírito santo, a baixada litorânea tem o relevo como a continuação da Serra do Castelo, porém a região foi muito desgastada, pois já foi coberta pelo oceano Atlântico.

Geografia do Espírito Santo (estado)